Kambara — вимерлий рід мекосухінових крокодилів, що жили в еоценову епоху в Австралії.

Опис 
Останки Камбари віком близько 55 мільйонів років є одними з найдавніших скам'янілостей третинного періоду, знайдених в Австралії (хоча є деякі недавні скам’янілості крейдяного періоду, які вдвічі старші). Камбара є найдавнішим відомим мекосухіном. Назва роду походить від аборигенного терміна, що означає «крокодил».

Наразі описано чотири види Kambara: типовий вид K. murgonensis (Willis & Molnar, 1993), K. implexidens (Salisbury & Willis, 1996), K. molnari (Holt et al., 2005) і K. taraina (Бьюкенен, 2009). Усі чотири види мають загальний крокодилячий план тіла, виростаючи до розмірів, подібних до сучасного морського крокодила, Crocodylus porosus. Kambara демонструє цікаву характеристику наявності кількох шаблонів прикусу в межах одного роду. Kambara murgonensis має майже повний перекус, K. implexidens — більш зчеплені зуби, а K. molnarai — проміжний стан. Хоча спочатку вважалося, що це найпримітивніший представник австралійського випромінювання мекосухінних крокодилів, останні дослідження (Holt, et al., 2007) припустили, що це може бути не так, і що в Австралії існують принаймні дві окремі лінії.

Камбара та інші мекосучіни часто вважаються краще пристосованими до пересування по суші, ніж живі крокодили. Ступінь скручування або скручування плечової кістки камбари менший, ніж у живих крокодилів, а плечовий суглоб камбари міцніший і забезпечує більші рухи, ніж у сучасних видів. Однак вважається, що камбара був принаймні частково водним, оскільки його голова сплощена, як у типових водяних крокодилів.

Скам'янілості були знайдені на місці скам'янілостей Мургон на південному сході Квінсленда.

Філогенетика

Примітки 

Плазуни еоцену
Крокодили